Kayu Aro (plaats), een plaats in het onderdistrict Kampar Utara
 Kayu Aro (onderdistrict), een onderdistrict van Kerinci